Semide ist der Name folgender Orte und Gemeinden:

 Semide (Ardennes), Gemeinde im Département Ardennes, Frankreich
 Semide (Miranda do Corvo), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Miranda de Corvo, Portugal